Eine Saiō (, auch: Itsuki no Miko ()) war eine unverheiratete Frau und Verwandte des Tennō, die zwischen dem späten 7. Jh. und dem 14. Jh. als Tempeldienerin bzw. Priesterin (Miko) zum Ise-Schrein in Ise in der Präfektur Mie entsandt wurde. Die Saiō residierte im ca. 10 km nordwestlich gelegenen Saikū (). Die Überreste der Residenz befinden sich im heutigen Meiwa, einem Ort, der zwischen den Städten Matsusaka und Ise liegt.

Übersicht 
Nach einer 2000 Jahre alten Legende brach die mythische Prinzessin Yamato Hime no mikoto (, auch ), Tochter des Suinin Tennō, vom Berge Miwa in der Präfektur Nara auf, um einen geeigneten Ort zur Verehrung der Sonnengöttin Amaterasu-ō-mi-kami zu finden. Ihre Suche dauerte 20 Jahre an, bis sie schließlich nach Ise kam, wo sich noch heute der Ise-Schrein befindet. Bis dahin wurde Amaterasu im Kaiserpalast zu Yamato verehrt.

Nach dem Man’yōshū war die erste Saiō Prinzessin Ōku, Tochter des Temmu Tennō (Asuka-Zeit). Saiō werden auch im Genji-Monogatari und im Ise Monogatari erwähnt.

Die Aufgaben einer Saiō 

Die Hauptaufgabe einer Saiō war es, als Priesterin im Namen des Tennō und in der Nachfolge von Yamatohime-no-mikoto am Ise-Schrein zu dienen. Den größten Teil des Jahres hielt sich die Saiō in ihrer Residenz, dem Saikū, auf und vertrieb sich die Zeit mit Dichtung und allerlei Müßiggang, wartend, dass sie nach Kyōto zurückgerufen werde. Es oblag der Saiō, im Verlauf eines Jahres drei wichtige Zeremonien am Ise-Schrein durchzuführen. Dazu gehörten das Tsukinami-Fest im Juni und das Kanname-Fest () im September. Anlässlich des Kanname-Festes brachte sie den Götter Opfergaben dar, um für eine gute Ernte im kommenden Jahr zu bitten.

Das Ende des Saiō-Brauchs 
Es ist nicht bekannt, wann genau der Saiō-Brauch endete. Bekannt ist, dass das Ende mit der „Zeit der Nord- und Südhöfe“, in der die Dynastien in Kyōto und Yoshino um die Thronnachfolge kämpften, zusammenfiel. Bis zu dieser Zeit verfiel der Brauch zusehends und die Residenz Saikū wurde nach dem Zerfall des Brauches schlicht in ein anderes Bauerndorf verlegt. Erst 1970 wurden bei Bauarbeiten in Meiwa Keramiküberreste des Saikū entdeckt, wodurch der genaue Standort bestimmt werden konnte. An der Stelle der ersten Funde steht heute ein Museum, in dem die Ausgrabungsfunde ausgestellt sind. Große Teile des Saikū liegen unter der Ise-Linie der Bahngesellschaft Kinki Nippon Tetsudō und sind daher unzugänglich.

Trivia 
Im Ort Meiwa wird jährlich am ersten Juniwochenende ein "Saiō-Festival" gefeiert, das u. a. die Prozession der Saiō von Kyōto zum Saikū aufgreift.

Liste der Saiō 

Die nachfolgende Liste versammelt alle Saiō, die seit der Einrichtung dieses Brauchs durch Tennō Temmu im Ise-Schrein gedient haben.

Einzelnachweise

Literatur 
 William Wayne Farris (1999): Sacred Texts and Buried Treasures: Issues in the Historical Archaeology of Ancient Japan. Monumenta Nipponica, Vol. 54, No. 1, S. 123–126.

Weblinks 
 Saikū Historical Museum (japanisch)
 Saioh Festival (japanisch)

Kulturgeschichte (Japan)
Shintō
Frauentitel
Frauen (Japan)